Aspach  je název nebo součást názvu více míst:

 Aspach (Bádensko-Württembersko) – obec v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Aspach (Haut-Rhin) – francouzská obec v departementu Haut-Rhin
 Aspach (Horní Rakousy) – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy
 Aspach (Moselle) – francouzská obec v departementu Moselle
 Aspach-le-Bas – francouzská obec v departementu Haut-Rhin
 Aspach-le-Haut – bývalá francouzská obec v departementu Haut-Rhin
 Aspach-Michelbach – francouzská obec v departementu Haut-Rhin